En dag i Europa er en dansk dokumentarfilm instrueret af Carsten Buchwald Larsen.

Eksterne henvisninger 
 

Dokumentarfilm fra Danmark